Le second gouvernement de Gilbert Fossoun Houngbo intervient après la démission de Gilbert Houngbo (le ), conformément au souhait du Président de la République Faure Gnassingbé d'avoir un gouvernement d'union nationale. Quarante-huit heures après sa démission, soit le  il est reconduit à son poste par le Chef de l'État.

Le Premier ministre, après des  forme un nouveau gouvernement à partir du .

Composition

Premier ministre

Ministres

Ministres délégués

Références 

Houngbo
2010 en politique
2011 en politique
2012 en politique